Мобіл:

 Мобіл — округ в штаті Алабама, США
 Мобіл — місто в штаті Алабама, США, центр однойменного округу
 Мобіл — річка на півдні штату Алабама